Municipio de Washington es el nombre de 3 municipios en Míchigan:

 Municipio de Washington (condado de Gratiot, Míchigan)
 Municipio de Washington (condado de Macomb, Míchigan)
 Municipio de Washington (condado de Sanilac, Míchigan)